Luci Furi (en llatí Lucius Furius) va ser un magistrat romà del . Formava part de la gens Fúria, una gens romana molt antiga, d'origen patrici.

Va ser pretor en la guerra contra els gals, que va esclatar l'any 200 aC just en acabar la guerra contra els cartaginesos. Estava estacionat a Ariminum i els gals van assetjar Cremona. Furi va anar a la zona i va lliurar una gran batalla contra els gals, en la que aquestos van ser derrotats amb gran pèrdues i els sobrevivents van fugir. Al seu retorn a Roma va demanar els honors del triomf que encara que amb alguna oposició per part dels senadors més grans, li foren finalment concedits.

Referències 

Pretors del segle II aC
Gens Fúria
Jutges europeus